Гидроксилапатит (гидроксиапатит) — минерал Ca10(PO4)6(OH)2 из группы апатита, гидроксильный аналог  и . Является основной минеральной составляющей костей (около 50 % от общей массы кости) и зубов (96 % в эмали). В медицине синтетический гидроксиапатит используется как наполнитель, замещающий части утерянной кости (в травматологии и ортопедии, хирургии кисти), и как покрытие имплантатов, способствующее нарастанию новой кости. В стоматологии гидроксиапатит применяется в зубных пастах как элемент, реминерализующий и укрепляющий зубную эмаль.

Беспозвоночные падальщики разрушают гидроксиапатит костей, чтобы добраться до питательных веществ — растворяют кислотами и сверлят, или только растворяют, как, например, черви-зомби рода Osedax

В 2012 году было выяснено, что и ногочелюсти крупного хищного ракообразного Odontodactylus scyllarus обладающего самым стремительным ударом среди всех обитателей Земли состоят из Гидроксилапатита.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Фосфаты (минералы)
Костная система
Минералы кальция
Соединения кальция по алфавиту
Минералы гексагональной сингонии